Rehahn ist der Familienname von:

 Rosemarie Rehahn (1923–2010), deutsche Journalistin und Filmkritikerin

Réhahn steht für:

 Réhahn (* 1979), französischer Fotograf

Siehe auch:
Rehan
Rehhahn